W Polsce
 Katarzynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki 
 Katarzynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie 
 Katarzynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków
 Katarzynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Katarzynów – część wsi Aleksandrówka w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Katarzynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Katarzynów – część wsi Porąb w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów 
 Katarzynów – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Zduny 
 Katarzynów – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice

 Katarzynów – gromada

 Na Białorusi
 Katarzynów – folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim.

Zobacz też 
 Katarzynowo